Антуан Дьо  (; родился 17 января 1989 года в Бурк-ан-Бресе, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Статистика

Ссылки 
 Дьо на официальном сайте Евролиги
 Дьо на официальном сайте Евробаскета
 Профиль на официальном сайте чемпиона Франции

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки сборной Франции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года